historyzm w filozofii
 historyzm w architekturze
 historyzm w językoznawstwie
 nowy historyzm w teorii literatury